Хортензий (Hortensius) е име на следните личности от римската древност:

 Квинт Хортензий (диктатор), римски диктатор през 287 пр.н.е., Lex Hortensia
 Квинт Хортензий Хортал (114 пр.н.е. – 50 пр.н.е.), оратор и политик, консул през 69 пр.н.е.

Също:

 Хортензий (Цицерон), философско издание на Марк Тулий Цицерон, наречено на консул Квинт Хортензий Хортал

Вижте също 
 Хортензия (пояснение), женска форма на името